Saint-Pierre eller Saint Pierre kan syfta på:

 Saint-Pierre – franska för Sankte Per, se Petrus

Personer
 Joseph Saint-Pierre (1709-1754), fransk arkitekt
 Charles Irénée Castel de Saint-Pierre (1658-1743) fransk präst
 Jacques Henri Bernardin de Saint-Pierre (1737-1814), fransk författare

Geografi

Algeriet 

 Ouled Moussa (ort i Algeriet), Boumerdès,

Frankrike 
 Saint-Pierre, Alpes-de-Haute-Provence, departementet Alpes-de-Haute-Provence i regionen Provence-Alpes-Côte d'Azur, 
 Saint-Pierre, Bas-Rhin, departementet Bas-Rhin i regionen Grand Est, 
 Saint-Pierre, Cantal, departementet Cantal i regionen Auvergne-Rhône-Alpes, 
 Saint-Pierre, Haute-Garonne, departementet Haute-Garonne i regionen Occitanien, 
 Saint-Pierre, Jura, departementet Jura i regionen Bourgogne-Franche-Comté, 
 Saint-Pierre, Marne, departementet Marne i regionen Grand Est, 
 Saint-Pierre-à-Arnes, departementet Ardennes i regionen Grand Est, 
 Saint-Pierre-Aigle, departementet Aisne i regionen Hauts-de-France, 
 Saint-Pierre-Avez, departementet Hautes-Alpes i regionen Provence-Alpes-Côte d'Azur, 
 Saint-Pierre-Azif, departementet Calvados i regionen Normandie, 
 Saint-Pierre-Bellevue, departementet Creuse i regionen Nouvelle-Aquitaine, 
 Saint-Pierre-Bénouville, departementet Seine-Maritime i regionen Normandie, 
 Saint-Pierre-Bois, departementet Bas-Rhin i regionen Grand Est, 
 Saint-Pierre-Brouck, departementet Nord i regionen Hauts-de-France, 
 Saint-Pierre-Canivet, departementet Calvados i regionen Normandie, 
 Saint-Pierre-Chérignat, departementet Creuse i regionen Nouvelle-Aquitaine, 
 Saint-Pierre-Colamine, departementet Puy-de-Dôme i regionen Auvergne-Rhône-Alpes, 
 Saint-Pierre-d'Albigny, departementet Savoie i regionen Auvergne-Rhône-Alpes, 
 Saint-Pierre-d'Alvey, departementet Savoie i regionen Auvergne-Rhône-Alpes, 
 Saint-Pierre-d'Amilly, departementet Charente-Maritime i regionen Nouvelle-Aquitaine, 
 Saint-Pierre-d'Argençon, departementet Hautes-Alpes i regionen Provence-Alpes-Côte d'Azur, 
 Saint-Pierre-d'Arthéglise, departementet Manche i regionen Normandie, 
 Saint-Pierre-d'Aubézies, departementet Gers i regionen Occitanien, 
 Saint-Pierre-d'Aurillac, departementet Gironde i regionen Nouvelle-Aquitaine, 
 Saint-Pierre-de-Bailleul, departementet Eure i regionen Normandie, 
 Saint-Pierre-de-Bat, departementet Gironde i regionen Nouvelle-Aquitaine, 
 Saint-Pierre-de-Belleville, departementet Savoie i regionen Auvergne-Rhône-Alpes, 
 Saint-Pierre-de-Boeuf, departementet Loire i regionen Auvergne-Rhône-Alpes, 
 Saint-Pierre-de-Bressieux, departementet Isère i regionen Auvergne-Rhône-Alpes, 
 Saint-Pierre-de-Buzet, departementet Lot-et-Garonne i regionen Nouvelle-Aquitaine, 
 Saint-Pierre-de-Cernières, departementet Eure i regionen Normandie, 
 Saint-Pierre-de-Chandieu, departementet Rhône i regionen Auvergne-Rhône-Alpes, 
 Saint-Pierre-de-Chartreuse, departementet Isère i regionen Auvergne-Rhône-Alpes, 
 Saint-Pierre-de-Chérennes, departementet Isère i regionen Auvergne-Rhône-Alpes, 
 Saint-Pierre-de-Chevillé, departementet Sarthe i regionen Pays de la Loire, 
 Saint-Pierre-de-Chignac, departementet Dordogne i regionen Nouvelle-Aquitaine, 
 Saint-Pierre-de-Clairac, departementet Lot-et-Garonne i regionen Nouvelle-Aquitaine, 
 Saint-Pierre-de-Côle, departementet Dordogne i regionen Nouvelle-Aquitaine, 
 Saint-Pierre-de-Colombier, departementet Ardèche i regionen Auvergne-Rhône-Alpes, 
 Saint-Pierre-de-Cormeilles, departementet Eure i regionen Normandie, 
 Saint-Pierre-de-Coutances, departementet Manche i regionen Normandie, 
 Saint-Pierre-de-Curtille, departementet Savoie i regionen Auvergne-Rhône-Alpes, 
 Saint-Pierre-de-Frugie, departementet Dordogne i regionen Nouvelle-Aquitaine, 
 Saint-Pierre-de-Genebroz, departementet Savoie i regionen Auvergne-Rhône-Alpes, 
 Saint-Pierre-de-Jards, departementet Indre i regionen Centre-Val de Loire, 
 Saint-Pierre-de-Juillers, departementet Charente-Maritime i regionen Nouvelle-Aquitaine, 
 Saint-Pierre-de-la-Fage, departementet Hérault i regionen Occitanien, 
 Saint-Pierre-de-Lages, departementet Haute-Garonne i regionen Occitanien, 
 Saint-Pierre-de-Lamps, departementet Indre i regionen Centre-Val de Loire, 
 Saint-Pierre-de-l'Isle, departementet Charente-Maritime i regionen Nouvelle-Aquitaine, 
 Saint-Pierre-dels-Forcats, departementet Pyrénées-Orientales i regionen Occitanien, 
 Saint-Pierre-de-Maillé, departementet Vienne i regionen Nouvelle-Aquitaine, 
 Saint-Pierre-de-Manneville, departementet Seine-Maritime i regionen Normandie, 
 Saint-Pierre-de-Méaroz, departementet Isère i regionen Auvergne-Rhône-Alpes, 
 Saint-Pierre-de-Mésage, departementet Isère i regionen Auvergne-Rhône-Alpes, 
 Saint-Pierre-de-Mézoargues, departementet Bouches-du-Rhône i regionen Provence-Alpes-Côte d'Azur, 
 Saint-Pierre-de-Mons, departementet Gironde i regionen Nouvelle-Aquitaine, 
 Saint-Pierre-de-Nogaret, departementet Lozère i regionen Occitanien, 
 Saint-Pierre-d'Entremont, Isère, departementet Isère i regionen Auvergne-Rhône-Alpes, 
 Saint-Pierre-d'Entremont, Orne, departementet Orne i regionen Normandie, 
 Saint-Pierre-d'Entremont, Savoie, departementet Savoie i regionen Auvergne-Rhône-Alpes, 
 Saint-Pierre-de-Plesguen, departementet Ille-et-Vilaine i regionen Bretagne, 
 Saint-Pierre-de-Rivière, departementet Ariège i regionen Occitanien, 
 Saint-Pierre-de-Salerne, departementet Eure i regionen Normandie, 
 Saint-Pierre-des-Bois, departementet Sarthe i regionen Pays de la Loire, 
 Saint-Pierre-des-Champs, departementet Aude i regionen Occitanien, 
 Saint-Pierre-des-Corps, departementet Indre-et-Loire i regionen Centre-Val de Loire, 
 Saint-Pierre-des-Échaubrognes, departementet Deux-Sèvres i regionen Nouvelle-Aquitaine, 
 Saint-Pierre-de-Semilly, departementet Manche i regionen Normandie, 
 Saint-Pierre-des-Fleurs, departementet Eure i regionen Normandie, 
 Saint-Pierre-des-Ifs, Calvados, departementet Calvados i regionen Normandie, 
 Saint-Pierre-des-Ifs, Eure, departementet Eure i regionen Normandie, 
 Saint-Pierre-des-Jonquières, departementet Seine-Maritime i regionen Normandie, 
 Saint-Pierre-des-Landes, departementet Mayenne i regionen Pays de la Loire, 
 Saint-Pierre-des-Loges, departementet Orne i regionen Normandie, 
 Saint-Pierre-des-Nids, departementet Mayenne i regionen Pays de la Loire, 
 Saint-Pierre-des-Ormes, departementet Sarthe i regionen Pays de la Loire, 
 Saint-Pierre-de-Soucy, departementet Savoie i regionen Auvergne-Rhône-Alpes, 
 Saint-Pierre-des-Tripiers, departementet Lozère i regionen Occitanien, 
 Saint-Pierre-de-Trivisy, departementet Tarn i regionen Occitanien, 
 Saint-Pierre-de-Varengeville, departementet Seine-Maritime i regionen Normandie, 
 Saint-Pierre-de-Varennes, departementet Saône-et-Loire i regionen Bourgogne-Franche-Comté, 
 Saint-Pierre-de-Vassols, departementet Vaucluse i regionen Provence-Alpes-Côte d'Azur, 
 Saint-Pierre-d'Exideuil, departementet Vienne i regionen Nouvelle-Aquitaine, 
 Saint-Pierre-d'Eyraud, departementet Dordogne i regionen Nouvelle-Aquitaine, 
 Saint-Pierre-d'Irube, departementet Pyrénées-Atlantiques i regionen Nouvelle-Aquitaine, 
 Saint-Pierre-d'Oléron, departementet Charente-Maritime i regionen Nouvelle-Aquitaine, 
 Saint-Pierre-du-Bosguérard, departementet Eure i regionen Normandie, 
 Saint-Pierre-du-Bû, departementet Calvados i regionen Normandie, 
 Saint-Pierre-du-Champ, departementet Haute-Loire i regionen Auvergne-Rhône-Alpes, 
 Saint-Pierre-du-Chemin, departementet Vendée i regionen Pays de la Loire, 
 Saint-Pierre-du-Fresne, departementet Calvados i regionen Normandie, 
 Saint-Pierre-du-Jonquet, departementet Calvados i regionen Normandie, 
 Saint-Pierre-du-Lorouër, departementet Sarthe i regionen Pays de la Loire, 
 Saint-Pierre-du-Mont, Calvados, departementet Calvados i regionen Normandie, 
 Saint-Pierre-du-Mont, Landes, departementet Landes i regionen Nouvelle-Aquitaine, 
 Saint-Pierre-du-Mont, Nièvre, departementet Nièvre i regionen Bourgogne-Franche-Comté, 
 Saint-Pierre-du-Palais, departementet Charente-Maritime i regionen Nouvelle-Aquitaine, 
 Saint-Pierre-du-Perray, departementet Essonne i regionen Île-de-France, 
 Saint-Pierre-du-Regard, departementet Orne i regionen Normandie, 
 Saint-Pierre-du-Val, departementet Eure i regionen Normandie, 
 Saint-Pierre-du-Vauvray, departementet Eure i regionen Normandie, 
 Saint-Pierre-Église, departementet Manche i regionen Normandie, 
 Saint-Pierre-en-Auge, (tidigare bland annat Saint-Pierre-sur-Dives), departementet Calvados i regionen Normandie, 
 Saint-Pierre-en-Faucigny, departementet Haute-Savoie i regionen Auvergne-Rhône-Alpes, 
 Saint-Pierre-en-Port, departementet Seine-Maritime i regionen Normandie, 
 Saint-Pierre-en-Val, departementet Seine-Maritime i regionen Normandie, 
 Saint-Pierre-en-Vaux, departementet Côte-d'Or i regionen Bourgogne-Franche-Comté, 
 Saint-Pierre-es-Champs, departementet Oise i regionen Hauts-de-France, 
 Saint-Pierre-Eynac, departementet Haute-Loire i regionen Auvergne-Rhône-Alpes, 
 Saint-Pierre-la-Bourlhonne, departementet Puy-de-Dôme i regionen Auvergne-Rhône-Alpes, 
 Saint-Pierre-la-Bruyère, departementet Orne i regionen Normandie, 
 Saint-Pierre-la-Cour, departementet Mayenne i regionen Pays de la Loire, 
 Saint-Pierre-Lafeuille, departementet Lot i regionen Occitanien, 
 Saint-Pierre-la-Garenne, departementet Eure i regionen Normandie, 
 Saint-Pierre-Langers, departementet Manche i regionen Normandie, 
 Saint-Pierre-la-Noaille, departementet Loire i regionen Auvergne-Rhône-Alpes, 
 Saint-Pierre-la-Palud, departementet Rhône i regionen Auvergne-Rhône-Alpes, 
 Saint-Pierre-la-Roche, departementet Ardèche i regionen Auvergne-Rhône-Alpes, 
 Saint-Pierre-Laval, departementet Allier i regionen Auvergne-Rhône-Alpes, 
 Saint-Pierre-le-Bost, departementet Creuse i regionen Nouvelle-Aquitaine, 
 Saint-Pierre-le-Chastel, departementet Puy-de-Dôme i regionen Auvergne-Rhône-Alpes, 
 Saint-Pierre-le-Moûtier, departementet Nièvre i regionen Bourgogne-Franche-Comté, 
 Saint-Pierre-lès-Bitry, departementet Oise i regionen Hauts-de-France, 
 Saint-Pierre-les-Bois, departementet Cher i regionen Centre-Val de Loire, 
 Saint-Pierre-lès-Elbeuf, departementet Seine-Maritime i regionen Normandie, 
 Saint-Pierre-les-Étieux, departementet Cher i regionen Centre-Val de Loire, 
 Saint-Pierre-lès-Franqueville, departementet Aisne i regionen Hauts-de-France, 
 Saint-Pierre-lès-Nemours, departementet Seine-et-Marne i regionen Île-de-France, 
 Saint-Pierre-le-Vieux, Lozère, departementet Lozère i regionen Occitanien, 
 Saint-Pierre-le-Vieux, Saône-et-Loire, departementet Saône-et-Loire i regionen Bourgogne-Franche-Comté, 
 Saint-Pierre-le-Vieux, Seine-Maritime, departementet Seine-Maritime i regionen Normandie, 
 Saint-Pierre-le-Vieux, Vendée, departementet Vendée i regionen Pays de la Loire, 
 Saint-Pierre-le-Viger, departementet Seine-Maritime i regionen Normandie, 
 Saint-Pierre-Quiberon, departementet Morbihan i regionen Bretagne, 
 Saint-Pierre-Roche, departementet Puy-de-Dôme i regionen Auvergne-Rhône-Alpes, 
 Saint-Pierre-Saint-Jean, departementet Ardèche i regionen Auvergne-Rhône-Alpes, 
 Saint-Pierre-sur-Doux, departementet Ardèche i regionen Auvergne-Rhône-Alpes, 
 Saint-Pierre-sur-Dropt, departementet Lot-et-Garonne i regionen Nouvelle-Aquitaine, 
 Saint-Pierre-sur-Erve, departementet Mayenne i regionen Pays de la Loire, 
 Saint-Pierre-sur-Orthe, departementet Mayenne i regionen Pays de la Loire, 
 Saint-Pierre-sur-Vence, departementet Ardennes i regionen Grand Est, 
 Saint-Pierre-Toirac, departementet Lot i regionen Occitanien,

Guernsey 

 Saint Pierre du Bois, parish,

Italien 

 Saint-Pierre, Aostadalen,

Kanada 

 Saint-Pierre (kommun i Kanada), Québec, Lanaudière, 
 Saint-Pierre-Baptiste – socken i Québec
 Saint-Pierre-de-Broughton – kommun i Chaudière-Appalaches, Québec
 Saint-Pierre-de-l'Île-d'Orléans – kommun i Québec
 Saint-Pierre-de-la-Rivière-du-Sud – socken i Québec
 Saint-Pierre-de-Lamy – kommun i Québec
 Saint-Pierre-les-Becquets – kommun i Québec

Se även
 Lac Saint-Pierre

Martinique 

 Saint-Pierre, Martinique, ort och kommun

Mauritius 

 Saint Pierre (ort i Mauritius), Moka,

Réunion 

 Saint-Pierre, Réunion, ort,

Saint-Pierre och Miquelon 
 Saint-Pierre och Miquelon – ögrupp i Atlanten
 Saint-Pierre (ö) – ö i Saint-Pierre och Miquelon
 Saint-Pierre, Saint-Pierre och Miquelon – ort på ön Saint-Pierre

Seychellerna 

 Saint Pierre Island (ö i Seychellerna),

USA 

 Saint Pierre (ort i USA), Montana, Hill County, 

Robotskapade Algerietförgreningar
Robotskapade Italienförgreningar
Robotskapade Kanadaförgreningar
Robotskapade Mauritiusförgreningar
Robotskapade Seychellernaförgreningar
Robotskapade USAförgreningar